Майкл (Андерсон Перейра да Сільва) — бразильський футболіст.
 Майкл — округ на острові Мен (володіння Британської корони).
 Майкл — псевдонім письменника Михайла Мишкала.
 Майкл — фільм американського кінорежисера Нори Ефрон (США).